Černá labuť může být:

 labuť černá (Cygnus atratus) – druh vrubozobého ptáka
 Černá labuť (film, 2010) – americký film z roku 2010, režie: Darren Aronofsky
 černá labuť (teorie) – překvapení z nastalé skutečnosti, která „přece nemůže existovat“ – případ mylně považovaný za vyvrácený a takto dokázaný
 Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí – kniha Nassima Taleba
 Černá labuť (obchodní dům) – obchodní dům v Praze